Tyra Danebod (?–ok. 935) – żona króla duńskiego Gorma Starego, matka Haralda Sinozębego
 Thyra duńska (?–ok. 1000) – królowa norweska, córka Haralda Sinozębego
 JKW Księżna Thyra (1853–1933) – córka króla duńskiego Chrystiana IX
 JKW Księżna Thyra Louise (1880–1945) – córka króla duńskiego Fryderyka VIII
 Tyra – dawna wieś na Śląsku Cieszyńskim, obecnie dzielnica Trzyńca.